Angle Point bezeichnet:

Berge in den Vereinigten Staaten:
 Angle Point (Idaho)
 Angle Point (Montana)

Landspitzen:
 Angle Point (Alaska)
 Angle Point (Kanada)

Siehe auch:
 Angel Point